Hubbard es el nombre de dos pueblos en Wisconsin (Estados Unidos):

  Hubbard (condado de Dodge, Wisconsin).
  Hubbard (condado de Rusk, Wisconsin).